Lindstrom può riferirsi a:

Astronomia
 5281 Lindstrom – asteroide della fascia principale

Geografia
 Lindstrom – città del Minnesota

Persone
 Ulla Lindstrom –  modella, danzatrice e attrice tedesca naturalizzata svedese

Pagine correlate
Lindström
Lindstrøm